Jméno a příjmení Milan Zuna má více nositelů:

 Milan Zuna (dirigent) – český operní dirigent a houslista (1881–1960)
 Milan Zuna (politik) – český politik, poslanec PSP za ODS (* 1941)